Macondo puede referirse a:
 En español y portugués a la etnia africana actualmente llamada Makonde.
 Del anterior nombre portugués y español se han llamado Macondo hasta 1974 a:
  la provincia de Malanje, en  Angola, África;
  la provincia de Moxico, en Angola, África.
 Macondo, localidad ficticia de Colombia descrita en las novelas Cien años de soledad y Los funerales de la Mamá Grande, de Gabriel García Márquez.
Macondo (canción), canción de 1969, compuesta por Daniel Camino Diez Canseco e interpretada por Óscar Chávez.
 Macondo (balón), balón oficial que la Selección de fútbol de Colombia usó durante sus partidos de Eliminatorias del Mundial 2014.
 Corporación Macondo, banda colombiana de Rock Mestizo.
 Premios Macondo, premios al cine en Colombia.
 Macondo, árbol colombiano, nombre corriente de la planta Cavanillesia platanifolia.
 McOndo, corriente literaria latinoamericana.